Милош Обреновић се може односити на:
 Милош Обреновић, вођа Другог српског устанка и српски књаз од 1817. до 1839.
 Милош Обреновић, син Јеврема Обреновића, који је био брат Милошу Обреновићу српском књазу.